Arie Cornelis (Aart) van der Giessen (Krimpen aan den IJssel, 2 augustus 1916 - Kamp Haaren, juli 1944) was Engelandvaarder. Hij was slachtoffer van het Englandspiel. 

Toen de oorlog uitbrak, studeerde Van der Giessen scheepsbouw en werkte tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op de scheepswerf van zijn vader, Van der Giessen (scheepswerf). Hij werd in Schotland en Engeland opgeleid als SOE-agent en 167 dagen later, op 1 oktober 1942, bij Steenwijk geparachuteerd. Hij werd een dag later gearresteerd en naar Kamp Haaren gebracht. 

Van der Giessen werd in 1954 postuum onderscheiden met het Bronzen Kruis.

Zie ook
 Lijst van Engelandvaarders

Engelandvaarder
Englandspiel